Newcomb est un nom propre porté notamment par :

Patronyme 
 Anthony Newcomb (né en 1941), musicologue américain ;
 Simon Newcomb (1835-1909), astronome, mathématicien, économiste et statisticien américain d'origine canadienne.

Toponyme 
 Newcomb, cratère d'impact martien.
 Newcomb, cratère lunaire.
 Newcomb, une ville du comté d'Essex, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Paradoxe de Newcomb
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais